Le terme Route 138 peut désigner plusieurs routes :

 Route 138 en Ontario, Canada
 Route 138 au Québec, Canada
 Route régionale 138 en Finlande
 Route nationale 138 en France
 Route départementale 138 dans les Yvelines, France